Варварское — название населённых пунктов.

Россия 
 Варварское — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Варварское — село в Кстовском районе Нижегородской области.